

Белянський потік (притока Б'єлого Вагу)
 Белянський потік (притока Б'єлої)
 Белянський потік (притока Варінки)
 Белянський потік (притока Попраду)
 Белянський потік (притока Турца)